Осмоло́вський — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Осмоловський Аркадій Дмитрович (1877, Кишинів, Бессарабська губернія, Російська імперія — 1931) — професор і український політичний діяч з Бессарабії, депутат Сфатул Церію.
 Осмоловський Віктор Дмитрович (1875, Кишинів, Бессарабська губернія, Російська імперія — ?) — полковник Армії УНР.
 Осмоловський Юрій Володимирович (1918, Черкаси — 1980) — лікар-хірург.
 Осмоловський Юрій Йосипович (Георгій Йосипович Бонч-Осмоловський) (1892—1938) — підполковник Армії УНР.
 Бонч-Осмоловський Гліб Анатолійович (1890, Блоня — 1943, Казань) — археолог і антрополог, доктор історичних наук; репресований.
 
Слов'янські прізвища